Diana Morais Rosado Quintela Chaves – attrice, conduttrice televisiva e modella portoghese
 Diogo Rosado – calciatore portoghese
 Helena Bonet Rosado – archeologa spagnola
 Josimar Rosado da Silva Tavares – calciatore brasiliano
 Pamela Rosado – cestista portoricana
 Víctor Rosado – ex hockeista su pista portoghese